Гурамишвили () — грузинская дворянская фамилия и топоним.
 Гурамишвили — грузинский княжеский род, признанный в Российской империи.

Известные носители фамилии 
 Давид Гурамишвили (1705—1792) — грузинский поэт-романтик.
 Ольга Гурамишвили-Николадзе (1855—1940) — грузинская просветительница и биолог, жена грузинского политического и общественного деятеля Нико Николадзе.
 Ольга Гурамишвили-Чавчавадзе (1842—1927) — грузинская поэтесса и педагог, жена грузинского поэта, публициста, политического и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.
 Софико Гурамишвили (род. 1991) — грузинская шахматистка.

Топонимы 
 Гурамишвили — станция Тбилисского метрополитена.